André Pereira (Norte Grande, Velas, ilha de São Jorge —?) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Foi um médio detentor de terras na localidade do Norte Grande, concelho de Velas, ilha de São Jorge onde procedia ao cultivo de cereais, tais como o trigo e o milho cujos excedentes eram vendidos nos mercados locais e exportados para o continente português para a confecção de farinhas e para a elaboração de álcool.

Igualmente foi um criador de gado vacum, cujo leite era utilizado para a confecção daquele que veio a ser actualmente o conhecido queijo da ilha de São Jorge, actualmente com denominação de origem protegida (DOP).

Relações familiares
Casou com D. Mariana Machado, de quem teve:

Isabel Inácia de Bettencourt que se casou com José de Sousa Bettencourt.

Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Publica e Arquivo de Angra do Heroísmo, sedeada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores
Agricultores de Portugal